Prvenstvo Jugoslavije u košarci za žene sa sezonu 1988./89. je osvojila Crvena zvezda iz Beograda.

Prva savezna liga

Ligaški dio

Doigravanje

Izvori 
 prvazenskaliga.kosarka.co.yu, prvenstva 1945. - 1991., wayback arhiva

1988-89